O bairro Industrial da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, está localizado à sul do bairro Centro, nas margens da RS 115. Neste bairro estão localizadas diversas indústrias de calçados e o único posto com GNV da região.

Bairros vizinhos 
 15 de Novembro

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha